Miejscowości w USA:
 Holton – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Ripley
 Holton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Holton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Holton (ang. Holton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
 Holton (ang. Holton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
W Wielkiej Brytanii:
 Holton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Holton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Holton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Holton cum Beckering – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Holton le Clay – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Holton le Moor – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Holton St. Mary – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)